Владимир Алексеевич Соколов:
 Соколов, Владимир Алексеевич (1927—1999) — учёный-геолог, заслуженный деятель науки Карельской АССР.
 Соколов, Владимир Алексеевич (1903—1983) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.